Les  (en français  (« étrange crevette »), parfois simplifié en anomalocaridés) forment une famille éteinte d'animaux du Cambrien retrouvés en Chine, en Australie et en Amérique du Nord. Ils sont à ce jour les plus gros animaux de la période cambrienne, pouvant atteindre, pour les plus grands, la taille de deux mètres.

Les fossiles intacts de l'animal sont très rares car, à sa mort, le corps de l'animal avait tendance à se disloquer en morceaux, ce qui a induit en erreur les premiers paléontologues à les étudier : les appendices près de la bouche étaient identifiés comme des crevettes, anormales au demeurant (d'où le nom d'anomalocarididé) ; la bouche fossilisée était prise pour une méduse (Peytoia) et le reste du corps pour une sorte de concombre de mer (Laggania). Ces différentes pièces ont été découvertes à la fin des années 1800, mais il aura fallu attendre le début des années 1980 pour qu'elles soient rassemblées pour ne former qu'un seul animal, lorsque Harry Whittington et Derek Briggs ont trouvé un fossile où l'on voyait l'appendice en forme de crevette relié à la bouche (Peytoia). Plusieurs espèces d'anomalocarididés ont depuis été décrites sous leur véritable forme. Ils sont souvent considérés comme étant des arthropodes et parfois rangés dans la classe des Dinocaridida.

Description 
Les anomalocarididés étaient une famille d'animaux plats, nageant librement, dont le corps segmenté possédait deux appendices ressemblant étrangement à des crevettes près de la bouche. Cette dernière est plutôt singulière, évoquant une tranche d'ananas avec plusieurs couches de dures dents aiguisées dans l'orifice central. La bouche était en fait plus rectangulaire que ronde, et les dents ne se rejoignaient pas au centre, ce qui ne les empêchait pas de mordre et d'ouvrir les coquilles des mollusques et d'autres animaux à carapace, tels que les trilobites ; plusieurs fossiles de trilobites présentent en effet des marques de morsures. Les anomalocarididés possédaient en outre de larges yeux et leurs corps étaient flanqués de lobes natatoires.

Mode de vie 
L'anomalocarididé était sans doute un prédateur actif (sauf pour le genre Laggania, récemment identifié comme étant mangeur de plancton) aux yeux proéminents fixés sur de courts pédoncules. Cet animal devait être un bon nageur, mais non un champion de la vitesse, et sa propulsion devait être assurée par les ondulations des lobes corporels en séquences coordonnées. Les lobes latéraux se chevauchant devaient exécuter des battements à la manière des nageoires latérales de certains poissons. Anomalocaris en mouvement ressemblait peut-être à une raie-mante actuelle, ondulant au sein des eaux grâce à des mouvements sinueux de ses vastes nageoires. Il capturait ses proies à l'aide de deux pinces articulées puis amenait la nourriture à la bouche garnie de petites pointes acérées qui agissaient comme une râpe. Depuis la découverte, chez plusieurs espèces proches d’Anomalocaris, de petites pattes qui rappellent chez certaines formes les lobopodes des vers Onychophores et, chez d'autres formes, les pattes articulées des Arthropodes, plusieurs spécialistes considèrent qu'Anomalocaris est le membre d'une lignée intermédiaire entre ces deux embranchements (vers onychophores et Arthropodes). Cette thèse est controversée mais les données génétiques, qui laissent supposer que les Arthropodes ont évolué à partir des vers onychophores, plaident en sa faveur.
L'animal a prospéré au début et au milieu du Cambrien, pour ensuite disparaître durant l'Ordovicien.

Liste des genres 
 genre Anomalocaris
 Anomalocaris saron
 Anomalocaris canadensis
 genre Laggania
 Laggania cambrica
 genre Amplectobelua
 Amplectobelua symbrachiata
et, inclus dans, ou voisins des anomalocarididés :
 genre Parapeytoia
 Parapeytoia yunnanensis
 genre Opabinia
 Opabinia regalis
 genre Pambdelurion
 Pambdelurion whittingtoni
 genre Kerygmachela
 Kerygmachela kierkegaardi

Cladogramme Radiodonta

Voir aussi 
 Haikoucaris
 Haikoucaris ercaiensis
 Yohoia
 Yohoia tenuis
 Fortiforceps
 Fortiforceps foliosa
 Jiangfengia
 Jiangfengia multisegmentalis

Liens externes 

 The Anomalocaris Homepage 
 sciencesetavenir.fr

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

 Anomalocarididae
Faune de Burgess
Faune de Sirius Passet
Taxon fossile décrit en 1935